Terezinha Dutra Francalacci (Florianópolis, 9 de Janeiro de 1939), eleita Miss Santa Catarina em 1957

Ligações externas

Finalistas do Miss Brasil